Список синглов № 1 в США в 1959 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1959 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard). 9 недель (с перерывом) пробыла на первом месте песня «Mack the Knife» певца Bobby Darin.

Список

См. также 
 1959 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1959 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1959. YouTube
 
 

Чарты Billboard 1959 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1959 года